Émile Lejeune peut désigner :
 Émile Lejeune (1885-1964), un peintre suisse ;
 Émile Lejeune (1938-), un footballeur belge.